Барбакоа има више значења:

 Барбакоа (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барбакоа (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику